Субдиалект шипелья центральнокаталанского диалекта каталанского языка () — субдиалект каталанского языка, на котором говорят в нескольких комарках автономного сообщества Каталония: от Алт-Уржеля на севере до Конка-де-Барберы на юге. В последней комарке численность носителей данного говора особенно велика.

Этот субдиалект является частью центральнокаталанского диалекта, который входит в сообщество восточных говоров каталанского языка и имеет некоторые черты, связывающие его с северо-западными диалектами каталанского языка

Сравнение с другими говорами 
Среди основных черт субдиалекта выделяют такие:

 переход безударного [o] в [u] (как в других субдиалектах центральнокаталанского диалекта), но иногда отсутствует нейтрализация безударных [a] и [e] в [ə] (как в западнокаталанских диалектах) — в большинстве случаев нейтрализация происходит;
 в конце слов переход [ə] в [i]: formatgi вместо formatge, donavi вместо donava, lis vaquis вместо les vaques

Источники 
 Plaza Arqué, Carme (1996 р.), La parla de la Conca de Barberà, Tarragona (Diputació de Tarragona)

Диалекты каталанского языка